USS Paul Hamilton — кораблі ВМС США, названі на честь учасника Війни за незалежність США, третього Міністра військово-морських сил США Пола Гамільтона ().

 USS Paul Hamilton (DD-307) — ескадрений міноносець типу «Клемсон». Збудований у 1919 році. На службі у складі ВМС США протягом 1919–1930 років. Зданий на злам у 1931 році.
 USS Paul Hamilton (DD-590) — ескадрений міноносець типу «Флетчер».  Збудований у 1943 році. У 1945 році виведений в резерв. Зданий на злам у 1970 році.
 USS Paul Hamilton (DDG-60) — ескадрений міноносець типу «Арлі Берк». Збудований у 1995 році. Станом на 2021 рік перебуває у строю.

 
 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни